Текоричи има више значења:

 Текоричи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Текоричи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Текоричи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Текоричи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Текоричи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику